Дми́трий Саве́льевич Шува́ев (, Уфа — 19 декабря 1937, Липецк) — русский военачальник, генерал от инфантерии. Военный министр Российской империи во время Первой мировой войны.

Биография 
Из потомственных почётных граждан Оренбурга. Окончил Оренбургскую Неплюевскую военную гимназию. В 1872 году окончил 3-е Александровское военное училище. Служил во 2-й Туркестанской батарее; участвовал в кампаниях 1873—1875 годов в Средней Азии.

В 1878 году окончил академию Генерального штаба по 2-му разряду. С 1878 г. — в штабе Оренбургского военного округа. С 1879 г. — преподаватель, с 11 февраля 1885 г. — начальник Новочеркасского казачьего юнкерского училища. С 23 мая 1899 г. — начальник Киевского военного училища.

С 10 января 1905 — командующий (с 6 декабря 1906 г. — начальник) 5-й пехотной дивизией, с 24 мая 1908 г. — командир 2-го Кавказского армейского корпуса.

C 8 августа 1909 по апрель 1914 г. — начальник Главного интендантского управления Военного министерства. Будучи лично честным и неподкупным человеком, практически искоренил коррупцию в интендантском ведомстве. Его деятельность проходила в условиях военной реформы 1905—1912 гг., при реорганизации интендантского управления особое внимание было обращено на усиление технического комитета за счёт введения в его состав представителей гражданских ведомств (министерств финансов, торговли, промышленности и др.), а также профессоров ряда институтов. В 1911 году для подготовки интендантских кадров вместо существовавшего с 1900 года при Академии Генерального штаба интендантского курса была создана Интендантская академия. Позже, в 1913 году, реформированию подверглись и войсковые интендантские органы. 12 июля 1911 г. произведён в генералы от инфантерии.

Руководил подготовкой интендантства к войне и снабжением войск во время первой мировой войны. 13 декабря 1915 года был назначен главным полевым интендантом и начальником сформированного управления главного полевого интенданта Ставки Верховного главнокомандующего. Шуваев предоставил Земскому союзу, возглавляемому Г. Е. Львовым, заказ на поставку армии полушубков, валенок и черкесок. По инициативе Г. Е. Львова в адрес Шуваева была отправлена телеграмма: «Представители губернских земств, собравшиеся в Москве для обсуждения вопросов, связанных с выполнением Земским Союзом нового огромного заказа Главного интендантства, поручили мне приветствовать Ваше превосходительство, как энергичного, неутомимого руководителя интендантского ведомства, искренно и целиком преданного служению армии и Родине, сумевшего, путём широкого привлечения всех общественных сил страны к делу снабжения нашей несравненной армии, обеспечить её всем необходимым. Объединённые в земский союз, земства приложат все свои силы к выполнению возлагаемой на них ответственной задачи».

С 15 марта 1916 по 3 января 1917 года — военный министр. В этот период был осуществлён «Брусиловский прорыв» — наступление войск Юго-Западного фронта, продолжавшееся с 4 июня до середины сентября 1916 г.

4 ноября 1916 г. выступил на заседании Думы с речью, в которой рассказал об улучшении снабжения армии и высказал уверенность в победе.

3 января 1917 года уволен с поста военного министра с назначением членом Государственного Совета. С 10 марта 1917 года — член Военного Совета.

После Октябрьской революции в ноябре 1917 арестован ВЧК как бывший царский министр, но затем отпущен. С 1918 г. — в РККА, главный военный интендант в Петрограде. Преподавал в военно-учебных заведениях Красной Армии. С 18 октября 1920 г. — в распоряжении Реввоенсовета. В 1922 г. — начальник штаба Петроградского военного округа РККА. Позже преподавал тактику на курсах «Выстрел». В 1926 г. уволен в отставку по возрасту, жил в Липецке, персональный пенсионер с 1927 г.

8 августа 1937 г. арестован органами НКВД по обвинению в антисоветской агитации (ст. 58-10, 58-8 Уголовного кодекса РСФСР). 19 октября 1937 г. тройкой УНКВД по Воронежской области дело в отношении него было прекращено «за преклонностью возраста и болезнью».9 декабря 1937 г. был повторно арестован.

Выписка из протокола заседания тройки УНКВД от 15.12.37 г.:

«Обвиняется в том, что вёл контрреволюционную агитацию пораженческого характера. Высказывал террористические намерения против вождя ВКП(б). Распространял контрреволюционные измышления о положении населения в СССР. Клеветал на Советскую власть».

Приговорён к расстрелу. Приговор приведён в исполнение 19 декабря 1937 г.

Решением президиума Липецкого областного суда от 22 декабря 1956 г. посмертно полностью реабилитирован.

Семья 
Жена — Елизавета Петровна.

Сын — Александр (1886—1943), кадровый офицер, военспец в РККА.

Второй сын — Пётр (перед Первой мировой войной штабс-капитан в отставке). В 1914 году добровольцем ушёл со второго курса Санкт-Петербургской Духовной академии на фронт. В 1956 году ходатайствовал о реабилитации отца перед Генпрокурором СССР Руденко Р. А.

Награды 

 Орден Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1874);
 Орден Св. Анны 4-й степени (1874);
 Орден Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом (1876);
 Орден Св. Станислава 2-й степени с мечами (1876);
 Орден Св. Анны 2-й степени (1881);
 Орден Св. Владимира 4-й степени (1885);
 Монаршая благодарность (1887);
 Орден Св. Владимира 3-й степени (1890);
 Орден Св. Станислава 1-й степени (1903);
 Орден Св. Анны 1-й степени (1906);
 Орден Св. Владимира 2-й степени (5.9.1909);
 Орден Белого орла (25.3.1912);
 Орден Св. Александра Невского (1914);
 бриллиантовые знаки к ордену Св. Александра Невского (1916).

Отзывы 
Генерал-полковник Иван Васильевич Болдин:

Примечания

Литература 
 Ширшов Г. М. Красный командарм Д. С. Шуваев // Военно-исторический журнал. — 2005. — № 10.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Выпускники Оренбургского кадетского корпуса
Выпускники Александровского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Военные министры Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи
Члены Военного совета Российской империи
Царские офицеры на службе в РККА
Участники Гражданской войны в России
Преподаватели курсов «Выстрел»
Персональные пенсионеры союзного значения
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1937 году